Шилер — фамилия. Известные носители:

 Шилер, Чарлз (1883—1965) — американский художник-реалист, один из крупнейших представителей прецизионизма и американской художественной фотографии XX столетия.
 Шилер, Натали (более известная как Никки Зиринг; род. 1971) — американская актриса, кинопродюсер и фотомодель.

Топоним 
 Шилер — деревня в провинции Мазендеран, Иран.

См. также 
 Шиллер (значения)